Kuźmicze (rejon grodzieński)
 Kuźmicze (rejon wołkowyski)
Kuźmicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.